А́напо (устар. Анап; , ) — река в Италии, впадает в Ионическое море, протекает по территории провинции Сиракуза на юго-востоке острова Сицилия.

Длина реки составляет 52 км. Площадь водосборного бассейна — 375 км².

Исток в горах Иблеи, недалеко от вершины Монте-Лауро (высотой 986 м). Течёт преимущественно на восток, впадает в гавань Порто-Гранде Ионического моря вблизи города Сиракузы. Во многих местах воды реки уходят вглубь земли, отчего река получила своё название, с греческого языка её название переводится как «невидимая».

Во времена существования древнегреческого города Сиракузы воды реки использовались для ирригации и водоснабжения, греками был построен акведук.

Папирус (Cyperus papyrus), произрастающий по берегам реки, достигает высоты 4—6 м.

Примечания 

Реки, впадающие в Ионическое море
Реки Сицилии
Сиракуза (провинция)